GLH est un sigle qui peut désigner :
 Groupe de libération homosexuelle, un groupe militant pour les revendications homosexuelles.
 Aéroport régional Mid Delta, un aéroport civil situé dans le comté de Washington au Mississippi et desservant la ville de Greenville, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports